Detlefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Detlefsen (1833–1911), deutscher Philologe und Heimatforscher
 Hans Detlefsen (1923–1992), deutscher Briefmarkengestalter
 Hans-Jörg Detlefsen (* 1963), deutscher Flottillenadmiral
 Jürgen Detlefsen (1943–2016), deutscher Professor für Hochfrequenztechnik
 Max Werner Detlefsen (1928–2016), deutscher Politiker
 Michael Detlefsen (1948–2019), US-amerikanischer Logiker, Wissenschaftsphilosoph und Mathematikhistoriker
 Paul Detlefsen (1899–1986), US-amerikanisch-dänischer Maler und Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Dethlefsen